Екс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 65 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 399,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Екс на сайті французького Національного інституту географії
 Екс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Екс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез